T600 oder T 600 steht für:
 Bautz T600, selbstfahrender Mähdrescher von Bautz
 Fiat T600, italienischer Kleintransporter, siehe Fiat 900
 Goggomobil T 600, deutscher Kleinwagen, siehe Glas Isar #Goggomobil T 600
 Kenworth T 600, US-amerikanische Zugmaschine, siehe Kenworth
 Lola T600, Sportwagen-Prototyp
 Mazda T600, japanischer Pritschenwagen, siehe Mazda Mazdago
 Polaroid T600, letzter Sofortbildfilm von Polaroid
 Tatra 600, tschechoslowakisches Stromlinienautomobil
 Zotye T600, chinesisches Automobil